Борис Абрамович Шацкес (6 августа 1931, Ростов-на-Дону — 20 мая 1985, Москва) — советский шахматист и музыкальный педагог, мастер спорта СССР (1961).

Биография 
Учился в ЦМШ при Московской консерватории — сначала у Т. А. Бобович, затем в классе А. Б. Гольденвейзера. 

Среди собственных учеников — Дмитрий Феофанов.

В составе сборной ВС СССР бронзовый призёр 4-го Командного кубка СССР (1964) в г. Москве. Также выступал в первенствах «Буревестника» и «Спартака».

Погиб в автокатастрофе. Похоронен на Донском кладбище вместе с родителями (3 уч.).

Семья 
 Отец — Абрам Владимирович Шацкес (1900—1961), пианист и музыкальный педагог, профессор Московской консерватории.
 Мать — Эсфирь Фёдоровна Самтер.

Книги 
 Английское начало. Москва, 1971. — 133 с.
 Концертные обработки [Ноты] : для фортепиано. — М. : Советский композитор, 1988. — 71 с. — 530 экз.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Бориса Шацкеса на сайте ФШР

 Выступления Бориса Шацкеса в Командных кубках СССР по шахматам

Шахматисты СССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Академического музыкального училища при Московской консерватории
Музыкальные педагоги СССР
Композиторы СССР
Мастера спорта СССР по шахматам
Похороненные на Донском кладбище